Lemnitz steht für

 Lemnitz, Gemeinde in der Verwaltungsgemeinschaft Triptis im thüringischen Saale-Orla-Kreis
 Lemnitz (Fluss), linker Nebenfluss der Saale bei Bad Lobenstein
 Oberlemnitz und Unterlemnitz, zwei an der Lemnitz gelegene Dörfer bei Bad Lobenstein, Thüringen
 Lemnitzbach, rechter Zufluss des Ilmbach in Leutenberg, Thüringen

Lemnitz ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lemnitz (1890–1963), deutscher Radrennfahrer
 Karl Lemnitz (1887–1935), deutscher Kommunist und Widerstandskämpfer
 Paul Lemnitz, Geodät, Oberregierungsrat beim RP Arnsberg und kommissarischer Oberkreisdirektor des Kreises Wittgenstein
 Regina Lemnitz (* 1946), deutsche Schauspielerin und Synchronsprecherin
 Tiana Lemnitz (1897–1994), deutsche Opernsängerin